Кулико́в (Кулико́ва) — русская фамилия. В Списке общерусских фамилий занимает 38-е место.

Известные носители

А 
 
 
 Куликов, Анатолий Сергеевич (род. 1946) — российский министр внутренних дел (1995—1998), заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (1997—1998). Генерал армии (1995).
 
 Куликов, Артём Анатольевич (род. 1980) — российский футболист, тренер.
 Куликов, Афанасий Ефремович (1884—1949) — русский и советский живописец, график, иллюстратор, лубочник.

Б

В 
 Куликов, Валерий Владимирович (род. 1956) — член Совета Федерации России.
 
 
 
 
 Куликов, Владислав Владимирович (род. 1971) — советский и российский пловец.
 Куликов, Вячеслав Онуфриевич (1915—2005) — советский государственный и хозяйственный деятель, организатор металлургической промышленности.

Г

Д 
 Куликов, Даниил Михайлович (род. 1998) — российский футболист.

Е 
 
 Куликов, Егор Фёдорович (1891—1943) — советский партийный и хозяйственный деятель, член ЦК ВКП(б).

И 
 
 Куликов, Илья Вячеславович (род. 1981) — российский сценарист, шоураннер и режиссёр.

К 
 Куликов, Кирилл Борисович (род. 1969) — украинский политик.
 
 Куликов, Кузьма Иванович (1937—2023) — удмуртский историк, ректор Удмуртского Института истории, языка и литературы УрО РАН.

Л

М 
 Куликов, Максим Сергеевич (род. 1984) — российский десятиборец.

Н

О 
 Куликов, Олег Анатольевич (род. 1946) — депутат Государственной думы IV—VI созывов.

П

Р 
 Куликов, Роман Алексеевич (род. 1995) — российский футболист.
 Куликов, Роман Петрович (1897—1918) — русский революционер, участник борьбы за установление советской власти в РСФСР.

С 
 Куликов, Семён (1891—?) — российский гимнаст.
 Куликов, Серафим Михайлович (1921—2005) — сотрудник атомного проекта СССР, специалист авиационной отрасли, лауреат Государственной премии (1962) и Ленинской премии (1963)

Ф

Ю, Я 
 Куликов, Юрий Дмитриевич (род. 1990) — российский футболист.
 Куликов, Яков Павлович (1915—1995) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Шольц-Куликов, Евгений Павлович (род. 1938) — советский, украинский и российский виноградарь и винодел.



Населённые пункты

Россия 
 Куликов — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.

Украина 
 Куликов — посёлок городского типа во Львовском районе Львовской области.
 Куликов — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Куликов — село в Кременецком районе Тернопольской области.

См. также 
 1774 Куликов
 Куликово поле (значения)
 Куликовский
 Штырь Куликова

Примечания